Довбиш — посада барабанщика, литавриста і сам барабанщик, литаврист в Запорізькій Січі. В військовій організації Запорізької Січі займав порівняно важливе місце, був присутнім при виконанні судових вироків; йому доручали привіз у Січ важливих злочинців, перевірку зборів, спонукання до якнайшвидшої сплати податей тощо, тобто виконував обов'язки судового пристава.

 Довбиш — селище міського типу в Баранівському районі Житомирської області України.
 Довбиші — село в Україні, в Чуднівському районі Житомирської області.

 Довбиш Віктор Інокентійович (1937—2013) — вибійник шахти імені. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.
 Довбиш Ігор Іванович (? — 2022) — старший лейтенант служби цивільного захисту, учасник російсько-української війни.